Сезон 1983 — двадцать шестой сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также десятый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1983 (вторая лига)

Зональный турнир (8 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Финальный турнир (Финал II)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1983 на сайте footballfacts.ru

1983
Сезоны футбольных клубов 1983
Чемпионат СССР по футболу 1983